Священная дорога может означать:

 Священная дорога (Аттика) — дорога из Афин в Элевсин.
 Священная дорога (Рим) — главная дорога Римского форума, ведущая с Капитолия на Форум.
 Священная дорога — тропа от входа в теменос Аполлона до алтаря хиосцев в Дельфах.